Алекса́ндр Уи́льям Уи́лкинсон (; 13 августа 1984, Сидней) — австралийский футболист, защитник и капитан клуба «Сидней». Выступал в сборной Австралии.

Клубная карьера 
Карьера Уилкинсона началась в начальной школе Райд Ист и средней школе мальчиков Эппинга. Первыми клубами в его карьере стали «Норт-Райд» и «Нозерн Спирит», где он играл вместе с Бреттом Холманом. В течение 7 лет выступал на позиции центрального защитника за команду чемпионата Австралии «Сентрал Кост Маринерс». 12 ноября 2006 года получил капитанскую повязку на время отсутствия травмированного Ноэля Спенсера. В сезоне 2007/2008 был избран новым капитаном команды. За время в составе команды стал рекордсменом по числу проведённых матчей.

17 марта 2011 года было объявлено, что Уилкинсон перешёл на правах аренды в команду чемпионата Китая «Цзянсу Сайнти». 18 июля он подписал контракт с командой из K-Лиги «Чонбук Хёндэ Моторс» на два с половиной года, сумма трансфера составила 450 000 долларов. В составе команды дважды становился чемпионом Республики Корея. В феврале 2016 года Уилкинсон подписал контракт с «Мельбурн Сити» до конца сезона 2015/2016.

Карьера в сборной 
В 2003 году Уилкинсон представлял Австралию на Чемпионате мира по футболу среди молодёжных команд . В августе 2006 года в первый раз был вызван в сборную Австралии на матч отборочного турнира Кубка Азии против Кувейта. 5 марта 2014 года он дебютировал за сборную, отыграв весь матч против Сборной Эквадора на стадионе Ден в Лондоне. 3 июня был вызван тренером сборной Анге Постекоглу на Чемпионат мира по футболу 2014. Уилкинсон был основным защитником австралийцев на турнире и выходил в стартовом составе во всех трёх матчах.

Клубная статистика

Достижения

Клубные 
Сентрал Кост Маринерс
 Премьер Австралии (2): 2007/2008, 2011/2012

Чонбук Хёндэ Моторс
 Чемпион Республики Корея (2): 2014, 2015

Сидней
 Премьер Австралии (2): 2016/2017, 2017/2018
 Чемпион Австралии (2): 2016/2017, 2018/2019
 Кубок Австралии: 2017

Международные 
Австралия
 Кубок Азии: 2015
 Чемпионат ОФК среди сборных до 17 лет: 2001
 Чемпионат ОФК среди сборных до 20 лет: 2002

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Oz Football

Футболисты Австралии
Игроки сборной Австралии по футболу
Игроки ФК «Сентрал Кост Маринерс»
Игроки ФК «Цзянсу Сунин»
Игроки ФК «Чонбук Хёндэ Моторс»
Игроки ФК «Мельбурн Сити»
Игроки ФК «Сидней»